Les points attribués lors de la saison 2014-2015 de snooker sont le résultat du parcours des joueurs professionnels lors des 11 tournois comptant pour le classement mondial. Ce classement est l'addition des points de la saison en cours avec ceux de la saison précédente.

Faits marquants 
L'Anglais Stuart Bingham remporte le plus de points grâce notamment à ses victoires lors du Masters de Shanghai 2014 et du championnat du monde 2015 aux dépens de son compatriote Shaun Murphy. Il termine au  rang mondial derrière Mark Selby qui conserve sa place de  et s'est imposé lors du  Masters d'Allemagne et de l'Open de Chine 2015.

Points attribués par tournoi classé

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2014-2015 de snooker
Points attribués lors de la saison 2014-2015 de snooker